Nona kan syfta på:

 Nona (namn) – kvinnligt förnamn
 Nona (musik) – musikaliskt intervall
 Nona (mytologi) – en romersk graviditetsgudinna
 Nin, Kroatien  – en ort heter Nona på italienska